Wyniki podnoszenia ciężarów na 66. (8.) Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1994 roku w Stambule (Turcja). Startowali mężczyźni w 10 kategoriach wagowych i kobiety w 9 kategoriach.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów kobiet na iwrp.net
 Rezultaty zawodów mężczyzn na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1994 w sporcie
Zawody sportowe w Stambule